Sufczyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Sufczyn, village de la voïvodie de Mazovie
 Sufczyn, village de la voïvodie de Petite-Pologne